Huangping bezeichnet:

 Huangping (黄平县), Kreis des Autonomen Bezirks Qiandongnan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Huangping (Heqing) (黄坪镇), Großgemeinde im Kreis Heqing in der chinesischen Provinz Yunnan
 Huangping (Huidong) (黄坪乡), Gemeinde im Kreis Huidong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huangping (Qingchuan) (黄坪乡), Gemeinde im Kreis Qingchuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huangping (Wudu) (黄坪乡), Gemeinde im Stadtbezirk Wudu in der chinesischen Provinz Gansu